Хэйес — английская фамилия. Известные носители:
 Хэйес, Джон — американский режиссёр.
 Хэйес, Ричард (1797—1877) — американский политик, депутат Палаты представителей США от штата Кентукки.

См. также